Microsoft Visual C++ (MSVC) — компилятор для приложений на языке C++, разработанный корпорацией Microsoft и поставляемый либо как часть комплекта Microsoft Visual Studio, либо отдельно в виде бесплатного функционально ограниченного комплекта Microsoft Visual Studio Community Edition (ранее Visual C++ Express Edition). Сменил интегрированную среду разработки Microsoft QuickC. Поддерживает стандарт C11, C++11.

Предшественник Visual C++ назывался Microsoft C/C++. Также были Microsoft QuickC 2.5 и Microsoft QuickC для Windows 1.0. Компилятор Visual C++ по-прежнему известен как Microsoft C/C++ и на момент выпуска Visual C++ 2015 Update 2 имеет версию 14.0.23918.0.

Поддержка .NET Framework 

Visual C++ поддерживает перечень приложений как на Managed C++ и C++/CLI, так и на обычном C++, и тем самым позволяет генерировать код как для платформы .NET Framework, так и для исполнения в среде «чистой» Windows. В этом отношении Visual C++ является уникальным среди других языковых средств, предоставляемых средой Visual Studio, поскольку ни Visual Basic .NET, ни Visual J# не способны генерировать код для чистого Win32, в отличие от предыдущих версий (Visual Basic и Visual J++ соответственно).

Версии распространяемых пакетов Microsoft Visual C++ 2005 
 8.0.50727.42 — MSI 8.0.50727.42 от 2005-09-23
 8.0.50727.762 — MSI 8.0.56336 SP1 от 2007-02-12
 8.0.50727.832 — MSI 8.0.67102x64/8.0.67103x86
 8.0.50727.3079 — MSI 8.0.58298x64/8.0.58299x86
 8.0.50727.4053 — MSI 8.0.59192x64/8.0.59193x86 SP1 от 2009-07-12
 8.0.50727.5592 — MSI 8.0.51011
 8.0.50727.6195 — MSI 8.0.61000x64/8.0.61001x86 SP1 от 2011-05-14
 8.0.50727.6229 — MSI 8.0.61186x64/8.0.61187x86 SP1 от 2011-11-16

Последняя версия 
Последняя версия Visual C++ 2022 17.2.0 входит в комплект Visual Studio 2022.

Распространяемый пакет (redistributable package) MS Visual C++ 2005-2019 и 2019-2022 все версии одним файлом

Примечания

Ссылки 
 Visual Studio Express 2012
 Ключевые особенности Visual C++
 Руководство для разработчиков на Visual C++.От новичков и до профессионалов (Данная статья переведена автоматически.) 
 В следующей таблице перечислены компоненты, доступные в различных выпусках Visual C++ 
 Пошаговое руководство. Компиляция машинной программы на языке C++ из командной строки (C++) 
 Примеры для Visual C++ 
 Видео-материалы по практике программирования на Visual C++
 Описание библиотек Visual C++ 2010
 Доклад о новых возможностях Microsoft Visual C++ 2010
 Комплекты для начала работы с Visual C++ 2005

Литература

См. также 
 Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio
Компиляторы C++
Компиляторы Си